Contea di Rush o Rush County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rush (Indiana)
 Contea di Rush (Kansas)